Norsk Melodi Grand Prix 1969 var en musiktävling som hölls på NRK i Oslo, med Janka Polyani som programledare.

Lill-Babs, Inger Lise Andersen (senare Rypdal), fjolårsvinnaren Odd Børre och Kirsti Sparboe deltog. Tio distriktsjuryer röstade fram vinnaren, som blev Kirsti Sparboe med "Oj, oj, oj så glad jeg skal bli". Både vinnaren och tvåan "Lena" blev hitar. Kirsti Sparboe kom sist i finalen i Madrid.

Omröstning

Musik i Oslo
Eurovision Song Contest 1969
1969
1969 i Norge